C3H6 – formula chimica del propene
 C3H6 – formula chimica del ciclopropano

Formule molecolari